Вале́рий Валенти́нович Архи́пов (род. 2 октября 1961, Потсдам, Германия) — российский художник, декан художественного факультета ВГИК, профессор. Заслуженный художник Российской Федерации. Академик РАХ (2020).

Биография 
В 1993 году окончил Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова.

Член Московского Союза художников (1993).

С 2009 года — декан художественного факультета ВГИК.

В настоящее время совмещает педагогическую деятельность с работой художника-постановщика на студии «Мосфильм». Принимал участие в создании более 30 фильмов.

Сегодня работы художника находятся в частных коллекциях за рубежом и во многих музеях мира.

Его персональные выставки в Италии, Германии, Франции, Америке, Иране, Ливане принесли ему широкое международное признание и множество престижных призов и наград, в их числе Гран-при на Международной выставке графики в Тригостеле в 1996 и 1997 годах, звание лауреата Международной художественной выставки в Сан-Рафаэле.

В 2009 года указом президента РФ Д. А. Медведева за заслуги в области изобразительного искусства Валерию Архипову было присвоено почетное звание «Заслуженный художник РФ».

Член Союза кинематографистов (с 2011). Академик РАХ (2020).

Персональные выставки 
 1995 - Выставка станковой графики. ОНЦ им. Н. Н. Блохина, Москва

 1995 — Выставка в галерее «BEMMER». Париж, Франция
 1996 — Выставка живописи. ОНЦ им. Н. Н. Блохина, Москва
 1996 — Выставка станковой графики. Зеркальный зал. Бейрут, Ливан

 1996 - Выставка графики в галерее «BEMMER». Париж, Франция

 1997 — Выставка станковой графики «Воспоминания о Москве», посвященная 850-летию г. Москвы. Галерея «Паллукс», Зеленоград

 1998 — Выставка живописи, графики «От 6 до 36» (Валентин Архипов,Валерий Архипов). Государственный Зеленоградский
историко-краеведческий музей

 1998 — Выставка книжной графики. Галерея «Паллукс», Зеленоград музей, Зеленоград, Россия
 1999 — Выставка графики. Представительство фирмы «Байер», Москва
 1999 — Выставка графики. Лиль, Франция
 1999 — Выставка графики к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина.
 1999 — «Русский дом», Брюссель, Бельгия
 2000 — Презентация графических иллюстраций по произведению В. Аксенова «Затоваренная бочкотара». РКЦ, Вашингтон, США
 2000 — Выставка графической серии «Провинциальные истории». РКЦ, Париж, Франция

 2000 — Выставка графики. Лиль, Франция
 2001 — Выставка графики. Лиль, Франция
 2001 — Художественная выставка графики. GIG HARBOR, США

 2002 — Художественная выставка графики. Спецсетьстройбанк, Москва

 2002 — Художественная выставка графики. РКЦ, Вашингтон, США

 2005 — Художественная выставка графики. «Дом Озерова», Коломна

 2008 — Выставка графики «Души прекрасные порывы…». Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

 2011 — «За белым полотном экрана». Галерея «Капитель», Москва

 2011 — Выставка графики, киноэскизов и костюма. МГАХУ памяти 1905 года, Москва

 2013 — Выставка графической серии «Провинциальные истории». Галерея Вересов, Москва
 2014 — Выставка коллекции фарфоровых блюд «Маскарад» и «Сказка о царе Салтане». Галерея Вересов, Москва

Работы в музейных и частных коллекциях 
 Государственный музей А. С. Пушкина, Москва, Россия
 Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, Москва, Россия
 Российский Центр Международного Научного и Культурного Сотрудничества в США, Вашингтон
 Дом-музей А. П. Чехова, Москва, Россия
 Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей, Зеленоград, Россия
 Дом-музей Е. Нагаевской и А. Ромма «Русский Авангард», Бахчисарай, Украина.
 Частные коллекции:
Россия, США, Германия, Франция, Бразилия, Япония.

Каталоги 
 В. Архипов. Разные истории. М., 2013. 
 В. Архипов. Провинциальные истории. М., 2012. ISBN 978-5-425-30555-8

Ссылки 
 Официальный сайт художника Валерия Архипова
 Страницы выставок Валерия Архипова на сайте Галереи Вересов: «Разные истории» (2013) «Провинциальные истории» (2013)
 Страница выставки на сайте ВГИКа: Галерея Вересов и ВГИК приглашают на вернисаж выставки Валерия Архипова «Провинциальные истории»

Источники 
 «Break» Russian Provinces Full of Humor and Color http://www.themoscowtimes.com/arts_n_ideas/article/bleak-russian-provinces-full-of-humor-and-color/478248.html
 «Худсовет» телеканал Культура http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/19725/video_cid/86699

 Новости культуры Москва 24 http://www.m24.ru/videos/14653
 Газета Культура http://portal-kultura.ru/articles/exhibitions/3352-korotkiy-akvarelnyy-metr/
 Общественно-политический ежедневник «Профиль» http://www.profile.ru/event/vystavka-valeriya-arkhipova-%C2%ABprovintsialnye-istorii%C2%BB-75262
 Вести ФМ http://radiovesti.ru/articles/2013-03-18/fm/85419
 Журнал «Time Out» Москва http://www.timeout.ru/exhibition/event/294031/

Художники России
Выпускники ВГИКа
Преподаватели ВГИК
Члены Московского Союза художников
Действительные члены РАХ
Члены Союза кинематографистов России